Kenny Steppe, est un footballeur belge, né le  à Anvers en Belgique. Il évolue comme gardien de but au Saint-Trond VV.

Biographie 

Durant la saison 2007-2008, il devient titulaire dans le but du Germinal Beerschot Anvers et remporte le trophée du meilleur gardien du Championnat de Belgique. En , lors du dernier week-end de la période des transferts, après déjà trois matches pour le GB Anvers, il part pour le SC Heerenveen, à priori pour suppléer son compatriote Brian Vandenbussche. Il joue très peu aux Pays-Bas et revient en Belgique en 2013, en tant que deuxième gardien à Waasland-Beveren.

Palmarès 
 Zulte Waregem
 Coupe de Belgique
 Vainqueur : 2017

Distinctions personnelles 
 Gardien de but de l'année en 2008 avec le Germinal Beerschot.

Annexes

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en novembre 1988
Naissance à Anvers
Footballeur belge
Gardien de but du K Beerschot Antwerpen Club
Joueur du SC Heerenveen
Joueur de Waasland-Beveren
Joueur du SV Zulte Waregem
Gardien de but du Saint-Trond VV
Gardien de but au football